Гэ́ри Мэ́ттью Макдо́нальд (; род. 10 апреля 1982, Эрвин, Норт-Эршир, Шотландия) — шотландский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Макдональд начал свою профессиональную карьеру в клубе «Килмарнок», за который выступал на протяжении пяти сезонов, сыграв 116 матчей и забив 14 мячей.

18 июня 2006 года полузащитник перешёл в английский «Олдем Атлетик». 5 января 2008 года гол Макдональда в третьем раунде Кубка Англии принёс «Олдему» победу над клубом Премьер-лиги «Эвертоном». За два сезона в английском клубе Гэри сыграл 92 матча и забил 13 мячей.

В апреле 2008 года шотландец подписал предварительный контракт с «Абердином», куда перешёл по окончании сезона. 21 ноября 2009 года Макдональд сравнял счёт в матче против «Мотеруэлла» и тут же был удалён, после того как получил вторую жёлтую карточку за снятую футболку. В «Абердине» Гэри сыграл 60 матчей, забивая по голу в среднем раз в шесть игр.

После завершения контракта с «Абердином», 4 августа 2010 года полузащитник перебрался в «Гамильтон Академикал», за который провёл 25 матчей. Гамильтон по итогам сезона вылетел из высшего шотландского дивизиона, вследствие чего Макдональд покинул клуб.

23 июня 2011 года шотландец подписал контракт с английским «Моркамом», выступавшим в то время в Лиге 2. Спустя два сезона Макдональд, успевший за это время провести за клуб 95 игр и забить семь мячей, отказался продлевать контракт и покинул «Моркам».

13 июня 2013 года полузащитник перешёл в шотландский «Сент-Джонстон». 6 января 2014 года игрок продлил контракт с клубом до конца сезона 2014/15 с опцией продления ещё на один год.

Сборная 
Макдональд вызывался в сборную Шотландии до 21-го года.

6 декабря 2005 года полузащитник отличился в матче за вторую сборную Шотландии по футболу.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба «Сент-Джонстон» 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Питерхед»